Gaeolaelaps (=)  — род клещей (Dermanyssoidea) семейства Laelapidae из отряда . Около 50 видов. Мелкие клещи, имеющие размер менее 1 мм. Свободноживущие хищники, обитающие в почве, пещерах, подстилочном слое, норах млекопитающих и гнёздах птиц; также известны мирмекофилы, обитающие в муравейниках (например, Gaeolaelaps invictianus). Дорсальный щит тела покрыт 39 парами простых щетинок. Хелицеры хорошо развиты, зубчатые. По сравнению с  это менее специализированная группа. Некоторые виды перспективны в биологическом контроле вредителей (например, Gaeolaelaps aculeifer).

Систематика 
Около 50 видов, которые ранее включались в состав большого рода , а  рассматривался в качестве его подрода.
 
 (= )
  — хозяин: Spermophilus dauricus, Mammalia, Китай
 (=)
  — Венесуэла
 (=)
  — Галапагосские острова
 (=)
  — Германия
 (=)
  — Аргентина
 (=)
  — Венесуэла
 (=) 
  — Аргентина
 (=) 
  — хозяин: Cricetus triton, Mammalia, Китай
 (=)
  — США
 Другие виды

Примечания

Литература 
 Beaulieu, F. 2009: Review of the mite genus Gaeolaelaps Evans & Till (Acari: Laelapidae), and description of a new species from North America, G. gillespiei n. sp. Zootaxa, 2158: 33-49. Abstract PDF

Ссылки 
 Eol.org 

Laelapidae
Роды паукообразных